Accia ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.

Innozenz II. übergab 1133 mit der Erhebung des Bistums Genua zum Erzbistum Genua die korsischen Bistümer Mariana, Nebbio und Accia. Am 30. Januar 1563 wurden die Bistümer Mariana und Accia zusammengelegt. Während der Französischen Revolution gab es fünf Bistümer auf Korsika: Mariana und Accia, Nebbio, Aleria, Sagona und Ajaccio.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer
 Liste der Bischöfe von Accia

Weblinks 
 
 Eintrag von Korsika auf newadvent.org (englisch)

Accia
Religion (Korsika)